Čuki je lahko:
 čuki, ptice
 Čuki, glasbena skupina
 Čuki, Vižinada (Hrvaška)